

Cinema 
 The Hiding Place – film del 1975 diretto da James F. Collier

Letteratura 
 Situazione disperata ma non seria (The Hiding Place) – romanzo di Robert Shaw del 1960
 Il nascondiglio (The Hiding Place) – libro autobiografico di Corrie ten Boom del 1971
 La camera segreta (The Hiding Place) – romanzo di Trezza Azzopardi del 2000

Musica 
 The Hiding Place – album dei Notturno Concertante del 1989

Teatro 
 The Hiding Place – musical statunitense